Von Siebold (geslacht), Nederlands en Oostenrijks adellijk geslacht
Philipp Franz von Siebold
Carl Theodor Ernst von Siebold